Kingsford Smith ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Kingsford Smith (1897–1935), australischer Flugpionier 

Kingsford Smith bezeichnet:

 Kingsford Smith International Airport, Flughafen in Sydney
 Kingford Smith National Park, australischer Nationalpark in New South Wales